Paramount Network puede referirse a:

 Paramount Network, canal de televisión por suscripción en Estados Unidos.
 Paramount Network (España), canal de televisión en abierto en España.
 Paramount Network (Latinoamérica), canal de televisión por suscripción de cine y series que retransmite para Latinoamérica.